Bei den XXVI. Olympischen Spielen 1996 in Atlanta wurde ein Wettbewerb im Baseball ausgetragen.

Das Turnier war für Männer und fand vom 20. Juli bis 2. August 1996 statt. Es nahmen insgesamt acht Nationen an diesem Turnier teil. Letztmals gab es die Voraussetzung, dass alle Spieler Amateure sein mussten. Mit dem Olympischen Softballturnier fand ein entsprechender Wettbewerb für die Frauen statt.

Das Turnier war ein Rundenturnier und wurde im Atlanta-Fulton County Stadium ausgetragen.

Medaillengewinner

Ergebnisse

Vorrunde

Tag 1 (20. Juli)

Tag 2 (21. Juli)

Tag 3 (22. Juli)

Tag 4 (23. Juli)

Tag 5 (24. Juli)

Tag 6 (25. Juli)

Tag 7 (27. Juli)

Tag 8 (28. Juli)

Tag 9 (29. Juli)

Tag 10 (30. Juli)

Endstand

Halbfinale (1. August)

Spiel um Bronze (2. August)

Finale (2. August)

Weblinks 
 Ergebnisse auf olympedia.org (englisch)

Baseball
Baseball bei den Olympischen Sommerspielen
Baseball 1996
Sportveranstaltung in Atlanta
Baseball (Vereinigte Staaten)